Schendyla är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Bergsøe och Frederik Vilhelm August Meinert 1866. Schendyla ingår i familjen småjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Småjordkrypare